Hirtelbach ist der Name folgender Gewässer:

 Hirtelbach (Alf), rechter Zufluss der Alf nach Darscheid, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Hirtelbach (Kainach), linker Zufluss der Kainach (zur Mur) vor Gallmannsegg, Gemeinde Kainach bei Voitsberg, Bezirk Voitsberg, Steiermark

Siehe auch:
 Hirtenbach